Брчко — топоним:

 Брчко (округ) — область под международным управлением вокруг города Брчко.
 Брчко (город) — город в округе Брчко, Республика Босния и Герцеговина.